Sparreholm kan syfta på:

 Sparreholms municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Hyltinge landskommun 1935–1952
 Sparreholms landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1952–1964
 Sparreholm –  tätort i Flens kommun
 Sparreholms slott – en slottsliknande herrgård i Hyltinge socken
 Sparreholms snickerifabrik – en tidigare svensk snickerifabrik i Sparreholm
 Sparreholm (äpple) – en äppelsort
 Sparreholmsmodellen – en modelltyp av stationshus som ritades i mitten av 1800-talet